Xenopus är ett släkte av groddjur. Xenopus ingår i familjen pipagrodor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Pipagrodor
Xenopus